Sébastien Lacroix (?-1794), personnalité politique française ;
 Sébastien Lacroix (1983-), coureur français du combiné nordique.